Koulwéogo peut désigner :
 Koulwéogo, la localité située dans le département de Bokin au Burkina Faso ;
 Koulwéogo, la localité située dans le département de Méguet au Burkina Faso ;
 Koulwéogo, la localité située dans le département de Rollo au Burkina Faso ;
 Koulwéogo, la localité située dans le département de Samba au Burkina Faso ;
 Koulwéogo (ou plus usuellement Kroumwéogo), la localité située dans le département de Zam au Burkina Faso.